

Patronyme 
Trudeau, patronyme caractéristique du centre-ouest de la France est peut-être l'hypocoristique de . 

Au Québec, il peut représenter l'altération du patronyme Truteau, porté par Étienne Truteau (1641-1712), rochelais d'origine, premier de ce nom à fouler le sol d'Amérique à l'époque de la Nouvelle-France. Si l'on recense encore en France des familles Truteau, certaines ont adopté en Amérique Trudeau pour patronyme. On le retrouve aussi en Nouvelle-Angleterre et dans tous les états américains où des familles Trudeau ont fait souche, adoptant parfois au cours des siècles différentes variantes (ex. Trudow, Trudean, Truedo, Trado, etc.).

Personnalités 

 Catherine Trudeau (1975-), comédienne québécoise ;
 Charles Laveau Trudeau, alias Don Carlos (1743-1816), arpenteur-général de la Louisiane et maire de La Nouvelle-Orléans ;
 Dennis Trudeau, journaliste à la Société Radio-Canada ;
 , (1848-1915) Médecin et fondateur du Trudeau Sanatorium de Saranac Lake, NY ;
 Garretson Beekman Trudeau (1948-), médecin et caricaturiste américain ;
 Jean-Baptiste Trudeau (1748-1827), explorateur français (né au Canada) ;
 Justin Trudeau (1971-), premier ministre du Canada élu en 2015, fils de Pierre Elliott Trudeau (qui fut le  ministre du Canada) ;
 Kevin Trudeau, (1963-), essayiste canadien ;
 Pierre Elliott Trudeau (1919-2000), avocat, premier ministre du Canada à deux reprises ;
 Roger T. Trudeau (1914-1987), ingénieur civil québécois ;
  ;
 Zénon Trudeau (1748-1813), gouverneur du pays des Illinois et commandant de la ville de Saint-Louis sur le Missouri.

Divers 

 Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal aussi appelé aéroport Trudeau-Dorval
 Sterne de Trudeau, oiseau de la famille des Laridae

Notes et références 

Homonymie de patronyme